Flama - Banda portuguesa de rock alternativo/indie rock
Flama — empresa de electrodomésticos portuguesa
Revista Flama — revista extinta de actualidades portuguesa
Flama (Era de Ouro) — super-herói de banda desenhada
 Flama Verde — super-heroína de banda desenhada
As Aventuras do Flama  — programa de rádio e revistade banda desenhada criados por Deodato Borges
Frente de Libertação do Arquipélago da Madeira
Célula-flama — tipo de célula excretora
Chama — ou flama (do latim flamma)